Jérémy Chardy och Henri Kontinen var regerande mästare, men Chardy valde att inte deltaga detta år. 

Pierre-Hugues Herbert och Nicolas Mahut vann titeln efter att ha besegrat Kontinen och Jan-Lennard Struff med 7–6(7–5), 4–6, [10–7] i finalen.

Seedning

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Första omgången)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Mästare)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (Första omgången)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Henri Kontinen /  Jan-Lennard Struff (Kvalificerad) 
  Alexander Bublik /  Sergiy Stakhovsky (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Henri Kontinen /  Jan-Lennard Struff

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Dubbel
ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 – Dubbel